Kalmo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalmo (ö i Finland, Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Kalmo (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Kalmo (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,14), 
 Kalmo (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus), 
 Kalmo (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 27,94), 
 Kalmo (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,06, long 29,02), 
 Kalmo (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,24), 
 Kalmo (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,62), 

Robotskapade Finlandförgreningar